Pap Gábor
 Pap Gábor (1791–1873) író, színműíró, fordító, mecénás, színházvezető
 Pap Gábor (1827–1895) református püspök, országgyűlési képviselő, főrend
 Pap Gábor (1852–?) főgimnáziumi tanár
 Pap Gábor (1854–?) állami iskolai tanító, gyümölcsész
 Pap Gábor (1939) művészettörténész
 Pap Gábor (?) Kossuth-díjas gépészmérnök

Papp Gábor
 Papp Gábor (1872–1931) erdélyi magyar festőművész
 Papp Gábor (1918–1982) Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész, érdemes művész
 Papp Gábor (1936) szlovákiai magyar festőművész
 Papp Gábor (1940) zongoraművész, tanár
 Papp Gábor (1954) sebész, traumatológus, ortopéd szakorvos
 Papp Gábor (1970) ügyvéd
 Papp Gábor (1972) tollaslabdázó
 Papp Gábor (1987) sakkozó, nemzetközi nagymester
 Papp Gábor (1988) labdarúgó
 Papp Gábor (?) geológus, muzeológus
 Papp Gábor (?) politikus, Hévíz polgármestere
 Papp Gábor (?) súlyemelő, edző
Hasonló néven
 Papp Gábor Zsigmond (1966) filmrendező, producer, műfordító

Jegyzetek